El término pijuí espinoso puede referirse a:

 pijuí espinoso, un nombre común de la especie de ave Synallaxis albilora en Paraguay;

 pijuí espinoso, un nombre común de la especie de ave Synallaxis gujanensis.